Gharb o Ġarb (en árabe, غرب, pronunciado /ɣarb/) significa «oeste» u «occidente» en las lenguas árabes y en el persa. También se encuentra como al-Gharb («el Oeste»). Tiene la misma raíz semítica que Magreb («poniente» o «por donde se pone el sol») y hace referencia a varias localizaciones:

 Ġarb o Algarve marroquí, región histórica al oeste de Marruecos.
 Gharb-Chrarda-Beni Hssen, región administrativa que engloba la anterior.
 Għarb, ciudad de Malta en el extremo oeste de Gozo.
 Garb al-Ándalus, «Oeste de el Ándalus»
 Algarve, derivado del anterior, región histórica de Portugal.

Ġarbi 
Gharbi o Ġarbi (غَرْبِي) es una derivación de Gharb con el mismo significado. Puede hacer referencia a:
 Hodh el Gharbi, región de Mauritania
 Al Jabal al Gharbi, distrito de Libia.
 Isla Gharbi, isla occidental de las Querquenes.
 Clasificación de Gharbi, esquema clasificatorio para la enfermedad de la hidatidosis